Owyhee heißen:

die Siedlungen:
 Owyhee (Nevada)
 Owyhee (Idaho)
 Owyhee (Oregon)

der Owyhee River, Nebenfluss des Snake River im Westen der Vereinigten Staaten
das Owyhee County, ein County im US-Bundesstaat Idaho in den Vereinigten Staaten von Amerika
die Owyhee-Talsperre, Talsperre im Osten von Oregon in den USA.
die Owyhee-Wüste in Nevada, Oregon und Idaho.
das Owyhee-Humboldt-Vulkanfelds in den US-Bundesstaaten Idaho, Oregon und Nevada

Owyhee ist auch
 eine ältere Namensform von Hawaiʻi (Insel)